Ено́х, Эно́х ( [Хано́х]), иногда Хенок — древнееврейское имя. Также фамилия.

Ветхозаветные персонажи 
 Енох — сын Каина.
 Енох — сын Иареда, потомок Сифа; седьмой патриарх, ему приписывается «Книга Еноха».

См. также 
 Энох (значения)
 Вторая книга Еноха
 Клуб Енох
 Эно, Эйонг — камерунский футболист.
 Хенок